Die Ehrendivision 1948/49 war die 35. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Spora Luxemburg gewann den achten Meistertitel in der Vereinsgeschichte. Der Meister der letzten sechs Spielzeiten, Stade Düdelingen, belegte den dritten Platz.

Die beiden Tabellenletzten stiegen direkt ab, der Neunte und Zehnte spielten in einem Relegationsspiel den dritten Absteiger aus.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegationsspiel 

|}

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1949
Fußballsaison 1948/49